Jornal de Minas é um periódico editado a cada 3 semanas, distribuído gratuitamente em São João del-Rei e região.

Ligações externas 
 

Jornais de Minas Gerais
Mídia de São João del-Rei